Gminy i miejscowości w Rumunii
 Românești – wieś w okręgu Bacău, w gminie Berești-Tazlău
 Românești – gmina w okręgu Jassy
 Românești – wieś w okręgu Jassy, w gminie Românești
 Românești – wieś w okręgu Prahova, w gminie Bărcănești
 Românești – wieś w okręgu Satu Mare, w gminie Medieșu Aurit
 Românești – wieś w okręgu Suczawa, w gminie Coșna
 Românești – wieś w okręgu Suczawa, w gminie Grănicești
 Românești – wieś w okręgu Vrancea, w gminie Nistorești